Темаскалиљо има више значења:

 Темаскалиљо (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Темаскалиљо (Пантепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Темаскалиљо (Мескитик де Кармона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Темаскалиљо (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику